

События 
 Первое упоминание о могиле апостола Сантьяго в Компостелле.
 833—834 — Норманны разграбили Дорестад (в устье Рейна).
 Пипина поддержали Лотарь и папа Григорий.
 Июнь — Лотарь перешёл через Альпы и соединился с Пипином и Людовиком Баварским около Кольмара. Людовик I привёл туда войска. Вельможи стали покидать Людовика.
 29 июня — император сдался сыновьям. Совет начальников войска низложил Людовика и объявил императором Лотаря.
 Октябрь — Съезд в Компьене. Объявил Людовика виновным в тяжких преступлениях.
 Правит Халиф Мухаммад ал-Му’тасим.
 Хуррамиты разбиты при Хамадане.
 Византия. Правление последнего иконоборческого императора Феофила.
 Моравский князь Моймир I захватил Нитранское княжество, и образовалась Великая Моравия.

Скончались 
 10 августа — Аль-Мамун, астроном (род. 786).

См. также